Евге́ний Ви́кторович Ле́бедев:
 Лебедев, Евгений Викторович (род. 1957) — российский политик, председатель Законодательного собрания Нижегородской области (2011—2020).
 Лебедев, Евгений Викторович (1941—2018) — советский и украинский химик, академик НАН Украины.